Адам Белциковский (; 1839—1909) — польский писатель и драматург середины XIX — начала XX века, профессор польской литературы.

Биография 
Адам Белциковский родился 24 декабря 1839 года в городе Кракове.

Первоначальное образование получил в Краковской гимназии имени Святой Анны, затем окончил философский факультет в Ягеллонском университете и в 1865 году получил степень доктора философии.

В этом же году Адам Белциковский переселился в столицу Польши, где в Варшавской Главной школе получил доцентуру по кафедре польской литературы за сочинение «Stanowisko Reja w literature polskiej, i stosunek jego do reformy w Polsce».

В 1868 году он возвратился в Краков, где занял место доцента истории польской литературы в альма-матер. С этого времени начинается его усиленная деятельность в двух направлениях: на поприще беллетристики и историко-литературной критики.

В качестве беллетриста Белциковский «попробовал себя» гораздо раньше, но первые его опыты не имели успеха. Он писал поэмы, комедии и исторические драмы. Гораздо более известны его историко-литературные труды, благодаря которым он в 1872 г. был избран членом Краковской академии и был назначен профессором польской литературы в Львовском университете.

Согласно ЭСБЕ: Белциковский «придерживается метода Тэна, для которого деятельность каждого автора является продуктом сложных исторических, социально-политических и культурных факторов».

Кроме того, он помещал в английском журнале «The Athenaeum» годовые отчёты по польской литературе.

Адам Белциковский скончался 13 января 1909 года в родном городе.

Избранная библиография 
Поэмы
 «Zofijówka i Serafina» (Краков, 1863).
Комедии
 «Nie jesteśmy sobie nic winni» (Краков, 1869);
 «Kròl Don Juan» (1869);
 «Wizyta pana Feliksa» (1869);
 «Dwoj Radziwillowie» (1871);
 «Protegujący i protegowani» (1874);
 «Wieczór w Czarnolesiu» (1882).
Драмы
 «Adam Tarł o» (1869);
 «Hunyady» (1869);
 «Francesca di Rimini» (1873);
 «Kmita i Bonarowna» (1875);
 «Król Mieczysław II» (1876);
 «Król Wladisław Warneń czyk» (1877);
 «Przysięga» (1878);
 «Król Bolesław Smiały» (1882).
Романы
 «Dług honorowy» (1872);
 «Patryarha» (1872).
Новеллы
 «Stany kawalera»;
 «Ognisko domowe» (1885).

Источник 
 

Выпускники Ягеллонского университета
Преподаватели Варшавской главной школы
Преподаватели Ягеллонского университета
Преподаватели Львовского университета
Польские писатели
Историки литературы Польши
Польские драматурги
Польские драматурги XIX века